Алекса́ндр Набо́ков:
 Набоков, Александр Иванович (1749—1807) — новгородский комендант, генерал от инфантерии.
 Набоков, Александр Михайлович (род. 1971) — советский и российский журналист, редактор.